Akishino (jp: 秋篠宮) ist ein Prinzentitel von:
 Akishino (Prinz)
 Akishino (Prinzessin)
 Prinzessin Mako von Akishino
 Prinzessin Kako von Akishino
 Prinz Hisahito von Akishino

Er wurde vom Tennō verliehen und geht auf den Namen eines Klosters in der Nähe von Nara zurück. 
 Akishino-dera (oder Akishinodera, 秋篠寺) Tempel